Georges hace referencia a:
Georges Braque, pintor y escultor francés;
Georges Catroux, militar francés;
Georges François Reuter, naturalista francés;
Georges Guynemer, aviador francés;
Georges Izambard, profesor francés;
Georges Lavroff, escultor ruso;
Georges Lemaître, astrofísico belga;
Georges-Louis Leclerc de Buffon, matemático, biólogo y cosmólogo francés;
Georges Moustaki, cantautor;
Georges Palante, filósofo anarcoindividualista francés;
Georges Simenon, novelista franco-belga;
Georges Sorel, filósofo francés;